Поздняково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поздняково — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Поздняково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Поздняково — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Поздняково — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Поздняково — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Поздняково — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Поздняково — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Поздняково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Поздняково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Поздняково — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Поздняково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Поздняково — деревня в городском округе Красногорск Московской области.
 Поздняково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Поздняково — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Поздняково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Поздняково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Поздняково — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Поздняково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Поздняково — посёлок в Томском районе Томской области.
 Поздняково — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Поздняково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Позднякова